Harpers Ferry ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harpers Ferry (West Virginia)
 Harpers Ferry (Iowa)

Harpers Ferry steht für:

 Harpers Ferry Armory, eine US-amerikanische, staatliche Waffenfabrik
 USS Harpers Ferry (LSD-49), ein Docklandungsschiff
 Schlacht um Harpers Ferry, Schlacht im Sezessionskrieg